

Сатинський сільський округ — адміністративна одиниця, Кегенський район, Алматинська область
 Сатинський сільський округ — адміністративна одиниця, Майський район, Павлодарська область